Pearl City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pearl City (Hawaï)
Pearl City (Illinois)